Gartenfeld bezeichnet mehrere Ortslagen in deutschen Städten. 
 Berlin: siehe Gartenfeld (Berlin)
 Mainz: historischer Name für ein Gebiet vor den Toren der Stadt Mainz, siehe Gartenfeldplatz
 Trier: Namensbestandteil des Ortsbezirks Trier-Mitte/Gartenfeld
Personen
 Karl Edmund Gartenfeld (1899–1955), deutscher Luftwaffenoffizier, Offizier der Abwehr und Mitarbeiter BND